Aina kan syfta på:

Aina (namn) – ett finskt och japansk förnamn
Aina (musikgrupp) – ett heavy metal-band
112 Aina – en svensk tv-serie
AINA – en assyrisk nyhetsbyrå, se Assyrian International News Agency